Bundestagswahlkreis 142 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Dortmund I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Herne – Bochum II (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Offenbach (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main III (1949 bis 1976)